

Astronomia
 Fourier – cratere lunare intitolato a Joseph Fourier
 10101 Fourier – asteroide della fascia principale

Persone
 Joseph Fourier (1768-1830) – matematico e fisico francese. A lui si devono:
Serie di Fourier
Trasformata di Fourier
Legge di Fourier
 Charles Fourier (1772-1838) – pensatore utopista francese.